Vesícula en biologia cel·lular, és un orgànul.
 Vesícula, una lesió elemental dermatològica.
 Vesícula biliar, un òrgan que recull la bilis.